Die K6 League ist die zweithöchste Amateurliga im südkoreanischen Fußball. Sie wurde 2018 infolge der Strukturreformpläne der KFA gegründet. Bis 2019 hieß die Liga Division 6-League. Die Liga gehört dem Division-League-Verband an.

Aufbau 
Die K6 League besteht auch wie die Division 7-League aus verschiedenen Landesverbänden:

Aufbau, Organisierung 
Die Liga besteht aus verschiedenen Staffeln der jeweiligen Landesverbände. Die Division wurde in drei Ligen-Stufen eingeteilt:
 Provinzliga (Oberste Provinzliga wie z. B. Gyeongsangnam-do „Gyeongsangnam-do-Liga“ oder Jeollanam-do „Jeollanam-do-Liga“)
 Stadtliga (Oberste Stadtprovinz wie z. b. Incheon „Incheon-Liga“, Seoul „Seoul-Liga“, Daegu „Daegu-Liga“ oder Daejeon „Daejeon-Liga“)
Insgesamt ist die Liga vergleichbar mit der Deutschen Verbandsliga bzw. mit der Landesliga.

Die einzelnen Landes-Fußballverbände Südkoreas sind für die Organisation und Durchführung zuständig. 2018 nahmen an der Liga bis zu 174 Vereine, die in insgesamt 24 Staffeln unterteilt wurden, teil. 2019 wurde die Anzahl der Vereine auf 190 Mannschaften erhöht, sowie die Anzahl der Staffeln auf 30 erhöht. Je nach Liga nehmen 6 oder 8 Vereine an einer Spielzeit pro Staffel teil. Zwischen den Ligen der einzelnen Verbände gibt es einen sportlichen Auf- und Abstieg. Der Aufstieg wird in Form einer Play-off-Runde zwischen den Staffelsiegern  ausgetragen. Die Letztplatzierten steigen automatisch in die K7 League ab.

Ligenstruktur 
In der K6 League bestehen folgende Ligen:

Teilnehmer

Siehe auch 
 Südkoreanisches Fußball-Ligen-System

Weblinks 
 Offizielle Website
 Infos zur Division-League

Einzelnachweise 

Division League